Oventrop steht für:

 Oventrop (Unternehmen), deutsches metallverarbeitendes Unternehmen
 Anna Oventrop (1878–1932), deutsche Politikerin (SPD)